Gerberga (filla de Guillem el Sant) (?-834), monja carolíngia filla de Guillem el Sant
 Gerberga (reina dels Francs), esposa de Carloman I 
 Gerberga de Lotaríngia (975-1018), comtessa de Lovaina
 Gerberga de Provença, comtessa de Provença (1093-1112)
 Gerberga de Saxònia (913/914 - 984 o 969), duquessa de Lotaríngia i després reina de França